In  1985 werd de 46ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 6 april tot 17 november. In tegenstelling tot de voorgaande jaren werd de competitie in twee fases beslecht. Daugava Riga werd kampioen. 

Door een herstructurering van de Top Liga was er dit jaar geen rechtstreekse promotie, maar moesten de eerste twee een eindronde spelen met de nummers vijftien en zestien uit de Top Liga.

Eerste fase 
Voor een gelijkspel kregen de clubs één punt tot twaalf keer toe, vanaf dat een club een dertiende keer gelijk speelde kregen ze hier geen punten meer voor.

Zone West

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke republieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Zone Oost

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke republieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

Plaats 1-12

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke republieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Plaats 13-22

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke republieken geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Eindronde

Promotietoernooi

Degradatietoernooi
Aan het degradatietoernooi namen de drie laatstegeplaatsten van de Pervaja Liga deel en de negen reekswinnaars van de Vtoraja Liga.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1985

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1984/85